9 februari 2002

Vinnaren Belmondo bröt en stav några kilometer från mål och förlorade tid på ledarklungan. Ändock hon jobbade sig ikapp och slår de övriga i spurten. Larisa Lazutina kom ursprungligen tvåa men diskvalificerades 2003.

Medaljörer

Resultat 

Fyra åkare bröt loppet: Annmari Viljanmaa, Finland, Nobuko Fukuda, Japan, Jelena Gorochova, Moldavien och Helen Sorkmo , Norge.
Två åkare diskvalificerades: Larisa Lazutina, Ryssland (39.56,2) och Margarit Nikoljan, Armenien.

Referenser

Längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2002